Первенство Казахстана по футболу 2000 года — 6-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 7 клубов.

К соревнованиям были допущены все желающие. На предварительном этапе турнир прошёл в 2 круга по принципу «дома — в гостях». В финальном турнире команды встречались в 1 круг.

Предварительный этап

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Финальный турнир 

Матчи прошли в Актобе. Все команды вышли в Высшую лигу.

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2000 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу